Mužská čtyřhra AEGON Open Nottingham 2016 probíhala ve druhé polovině června 2016. Do deblové soutěže nottinghamského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl australsko-brazilský pár Chris Guccione a André Sá, jehož členové se rozhodli turnaje neúčastnit.

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený pár Dominic Inglot a Daniel Nestor, který ve finále zdolal nejvýše nasazené Chorvata Ivana Dodiga a Brazilce Marcela Mela ve dvou sadách 7–5 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali první společnou trofej. Pro Inglota to byl pátý deblový titul na okruhu ATP Tour a Nestor zvítězil v této soutěži po osmadevadesáté.

Nasazení párů 
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (finále)
  '''Dominic Inglot /  Daniel Nestor (vítězové)
  Treat Conrad Huey /  Max Mirnyj (čtvrtfinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Nottingham Open 2016